The Impostor – cortometraggio del 1910 diretto da Fred J. Balshofer
 The Impostor – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Impostor – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Impostor – film del 1913 diretto da Burton L. King
 The Impostor – film del 1913 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
 The Impostor – film del 1914 prodotto dalla Komic Pictures Company
 The Impostor – film del 1914 diretto da Lloyd B. Carleton
 The Impostor – film del 1915 diretto da Albert Capellani
 The Impostor – film del 1918 diretto da George Abbott e Dell Henderson
 The Impostor – film del 1921 diretto da Robert N. Bradbury
 The Impostor – film del 1926 diretto da Chet Withey (Chester Withey)
L'impostore (The Impostor) – film del 1944 diretto da Julien Duvivier
 The Impostor – film per la televisione del 1984 diretto da Michael Pressman